Matteo Malucelli (ur. 1984) – włoski kierowca wyścigowy
 Matteo Malucelli (ur. 1993) – włoski kolarz